Subway est un mot anglais qui signifie littéralement « chemin souterrain ». Aux États-Unis, ce mot employé pour désigner le métro (en anglais the underground).

Subway est également le nom de :
 Subway, un film de Luc Besson.
 Subway, une chaîne de restauration rapide, fondée aux États-Unis.
 Subway, un groupe de rock français.
 The Subways, un groupe de rock britannique.